Bonaventura Frigola i Fajula (1835 - 1899), músic i compositor.
 Bonaventura Frigola i Frigola (1829 - 1901), músic, violinista, director d'orquestra i compositor.